Killed in Action steht für:
 Killed in action oder KIA, englischsprachige Bezeichnung für im Kampf getötete Kombattanten, siehe Gefallener
 Killed in Action (Album), Musikalbum der Heavy-Metal-Band Darxon (1984)
 Killed in Action (Band), US-amerikanische Hardcore-Band
 Killed in Action – Deutschland im Krieg, Radio-Feature des NDR (2019)

Siehe auch
 Verlust (Militär), beim Militär das Einbüßen eines Einsatzmittels